Torpedo Niżny Nowogród – rosyjski klub hokejowy
 Torpedo Niżny Nowogród – rosyjski klub piłkarski